Olga Jurjewna Mandrika (ros. Ольга Юрьевна Мандрика; ur. 17 czerwca 1993) – kazachska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 15 stycznia 2011 roku, podczas mistrzostw Austrii w Sulzberg, gdzie uplasowała się na pozycji 20. na dystansie 5 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 30 listopada 2014 roku w Ruce, gdzie uplasowała się na pozycji 71. na dystansie 10 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 15 grudnia 2019 w Davos, na dystansie 10 km stylem dowolnym uplasowała się na 27. pozycji.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Kazachscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1993
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017